Pequod oder Pequot bezeichnet 

 einen Indianer-Stamm der nordamerikanischen Ostküste, siehe Pequot
 das gleichnamige Schiff in Herman Melvilles Roman Moby Dick
 eine Metal-Band aus München, siehe Pequod (Band)
 den Pequod-Gletscher im Grahamland, Antarktika